Sherwood peut désigner :

Patronyme

 Barbara Sherwood Lollar (né en 1963), géologue américano-canadienne ;
 Billy Sherwood (né en 1965), musicien, producteur de musique et ingénieur du son américain ;
 Brad Sherwood (né en 1964), acteur et producteur américain ;
 Charles Sherwood Stratton (1838-1883), de son nom de scène Tom Thumb, nain de cirque américain ;
 Davetta Sherwood (née en 1984), actrice américaine ;
 Grace Sherwood (1660-1740), agricultrice, guérisseuse et sage-femme virginienne, condamnée pour sorcellerie ;
 Henry Sherwood (1807-1855), avocat, juge et homme politique canadien ;
 
 John Sherwood (1903-1959), réalisateur américain ;
 John Sherwood (1913-2002), romancier britannique, auteur de roman policier ;
 John Sherwood (né en 1945), athlète britannique ;
 Louise Sherwood McDowell (1876-1966), physicienne et pédagogue américaine ;
 Madeleine Sherwood (1922-2016), actrice canadienne ;
 Mary Martha Sherwood (1775-1851), née Butt, écrivaine britannique ;
 Sergueï Sherwood (1858-1899), architecte russe ;
 Sheila Sherwood (née en 1945), née Parkin, athlète britannique ;
 Thomas Kilgore Sherwood (1903-1976), ingénieur chimiste américain (voir ci-dessous : nombre de Sherwood).
 Tim Sherwood (né en 1969), footballeur anglais.

Toponyme

 La forêt de Sherwood, forêt entourant le village d'Edwinstowe dans le Nottinghamshire en Angleterre, dont le nom est étroitement associé avec la légende de Robin des Bois.
 Sherwood, circonscription électorale britannique du Nottinghamshire.
 Sherwood, ville située dans l'Arkansas, États-Unis
 Sherwood, ville située dans le Dakota du Nord, États-Unis
 Sherwood, ville située dans l'Oregon, États-Unis
 Sherwood Manor, ville située dans le Connecticut, États-Unis.
 La Sherwood Lodge, cabane américaine dans le comté de Flathead, dans le Montana.

Divers
 Sherwood, prénom notamment porté par Sherwood Stewart, Sherwood Schwartz, Sherwood Bailey, Sherwood Smith, Sherwood C. Spring.
 
 Le nombre de Sherwood (Sh), nombre sans dimension utilisé dans les opérations de transfert de masse.
 Sher-Wood, fabricant d'équipement de hockey aux États-Unis, anciennement connue sous le nom de Sherwood-Drolet.
 Sherwood Rangers Yeomanry : un des escadrons du Royal yeomanry, régiment de réserve blindé de l'armée britannique.
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis